Im Netz der Gewalt ist der Titel folgender Filme:

 Im Netz der Gewalt (1977), Filmdrama von Robert M. Young
 Im Netz der Gewalt (1986), Kriminalfilm von Michael Miller
 Im Netz der Gewalt (2019), Thriller von Joel Souza